Wold Newton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wold Newton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Wold Newton, Lincolnshire, ort i England,